Футбольная лига Англии в сезоне 1934/35 — 43-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в четвёртый раз в своей истории стал лондонский «Арсенал». Второй дивизион выиграл «Брентфорд», Третий северный дивизион — «Донкастер Роверс», Третий южный дивизион — «Чарльтон Атлетик».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1934/35 на RSSSF.com 

1934
Футбол в Англии в сезоне 1934/1935
Английский чемпионат
Английский чемпионат